Иван Санько:
 Санько, Иван Федосеевич (1902—1985) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Санько, Иван Фёдорович (1950—2005) — контр-адмирал.